Il singolare del torneo di tennis Mantova Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Cristian Villagrán che ha battuto in finale Giorgio Galimberti 6-2, 5-7, 6-4.

Teste di serie 

 Mathieu Montcourt (primo turno)
 Federico Luzzi (primo turno)
 Giorgio Galimberti (finale)
 Alexander Peya (primo turno)

 Marcel Granollers (secondo turno)
 Slimane Saoudi (primo turno)
 Damián Patriarca (primo turno)
 Melvyn Op Der Heijde (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mantova Challenger 2006